Siergiej Wołkow (ur. 1973) – rosyjski kosmonauta
 Siergiej Wołkow (ur. 1974) – rosyjski szachista
 Siergiej Wołkow (ur. 1987) – rosyjski narciarz dowolny
 Siergiej Wołkow (ur. 1949, zm. 1990) – radziecki łyżwiarz